Campionatul Mondial de Handbal Feminin pentru Junioare din 2022 a fost cea de-a IX-a ediție a Campionatului Mondial de Handbal Feminin pentru Junioare (U18) și s-a desfășurat între 30 iulie și 10 august 2022, în Skopje, Macedonia de Nord. Programat inițial să fie găzduit de Tbilisi, Georgia, turneul a fost mutat în Macedonia de Nord în aprilie 2022, din cauza incertitudinilor create de invadarea Ucrainei de către Rusia și de siguranța turneului.

Campionatul Mondial de Handbal Feminin pentru Junioare din 2022 a fost prima ediție la care numărul de echipe participante a fost mărit de la 24 la 32.

Procesul de selecție 
Doar Georgia și-a depus candidatura pentru organizarea competiției, astfel că găzduirea ei i-a fost încredințată în unanimitate de către Consiliul Federației Internaționale de Handbal, în cadrul întrunirii sale de la  Cairo, Egipt, pe 28 februarie 2020. În aprilie 2022, turneul a fost mutat în Macedonia de Nord.

Turnee de calificare 

a) Macedonia de Nord a înlocuit Georgia.
b) Slovenia a înlocuit Georgia.
c) Rusia a fost exclusă în urma invaziei din Ucraina.
d) Echipe care au fost invitate sau care au primit wild card după retragerea mai multor federații naționale.

Echipe calificate 

1 Bold indică echipa campioană din acel an.
2 Italic indică echipa gazdă din acel an.
3 În statistică a fost luată în considerare și ediția anulată din 2020.

Tragerea la sorți 
Tragerea la sorți pentru distribuția echipelor în grupe a avut loc pe 2 iunie 2022, de la ora locală 15:00, în Basel, Elveția, și a fost transmisă în direct pe canalele media ale Federației Internaționale de Handbal.

Distribuția în urnele valorice 
32 de echipe calificate la turneul final al Campionatului Mondial au fost distribuite în patru urne valorice de câte opt echipe. Ungaria, vicecampioana din ediția trecută, și Danemarca, cea mai titrată echipă din istorie, au fost distribuite în prima urnă valorică. După extragerea echipelor din urnele 4, 3 și 1, gazda Macedonia de Nord a avut dreptul să-și aleagă grupa în care să fie distribuită.

Grupele preliminare 
În urma tragerii la sorți au rezultat grupele de mai jos.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Cupa președintelui 
Echipele au avansat din faza grupelor păstrându-și punctele obținute în meciurile împotriva celorlalte echipe din aceeași grupă.

Grupa I

Grupa a II-a

Grupa a III-a

Grupa a IV-a

Grupele principale 
Echipele au avansat din faza grupelor păstrându-și punctele obținute în meciurile împotriva celorlalte echipe din aceeași grupă.

Grupa I

Grupa a II-a

Grupa a III-a

Grupa a IV-a

Meciurile de clasament

Meciurile de clasament pentru locurile 17–32

Locurile 29–32

Semifinalele pentru locurile 29–32

Meciul pentru locul 31

Meciul pentru locul 29

Locurile 25–28

Semifinalele pentru locurile 25–28

Meciul pentru locul 27

Meciul pentru locul 25

Locurile 21–24

Semifinalele pentru locurile 21–24

Meciul pentru locul 23

Meciul pentru locul 21

Locurile 17–20

Semifinalele pentru locurile 17–20

Meciul pentru locul 19

Meciul pentru locul 17

Locurile 13–16

Semifinalele pentru locurile 13–16

Meciul pentru locul 15

Meciul pentru locul 13

Locurile 9–12

Semifinalele pentru locurile 9–12

Meciul pentru locul 11

Meciul pentru locul 9

Fazele eliminatorii

Etapele fazelor eliminatorii

Sferturile de finală

Semifinalele pentru locurile 5–8

Semifinalele pentru locurile 5–8

Meciul pentru locul 7

Meciul pentru locul 5

Semifinalele

Finala mică

Finala

Clasament și statistici

Clasamentul final

Premii 
Premiile și echipa ideală au fost anunțate pe 10 august 2022.

 MVP :  Kim Min-seo

Echipa ideală 
 Portar:  Ida Barholm
 Extremă dreapta:  Cha Seo-yeon
 Inter dreapta:  Lee Hye-won
 Centru:  Petra Simon
 Inter stânga:  Julie Scaglione
 Extremă stânga:  Stella Huselius
 Pivot:  Romée Maarschalkerweerd
Sursa: IHF.com

Clasamentul marcatoarelor 
Actualizat pe data de 10 august 2022

Sursa: IHF.com

Clasamentul portarilor 
Actualizat pe data de 10 august 2022

Sursa: IHF.com

Note

Referințe

Legături externe 

2022 în Macedonia de Nord
2022 în handbal
Campionatul Mondial de Handbal Feminin pentru Junioare
Handbal în Macedonia de Nord